Михаил Онисифорович Петухов (1845—1895) — русский музыкальный критик и переводчик XIX века.

Биография 
Михаил Петухов успешно окончил школу гвардейских подпрапорщиков, после чего проходил воинскую службу в Егерском полку, а затем в качестве адъютанта М. Муравьева. Позднее стал гражданским чиновником военного министерства Российской империи. Одновременно работал в области музыки, посвящая себя по большей части исследованию различных музыкальных инструментов.

Михаил Онисифорович Петухов — автор многих музыкально-критических статей и монографий изданных в различных печатных изданиях Российской империи, следи которых можно выделить: «Свет», «Баян», «Музыкальный мир».

Петухов М. О. автор ряда статей по музыкальной тематике в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Еврона».

Михаил Онисифорович Петухов умер 22 сентября 1895 года.

Избранная библиография 
 «Подробное исследование инструмента кантеле» («Всемирная Иллюстрация», 1882),
 «Народные музыкальные инструменты музея санкт-петербургской консерватории» (1884),
 «Опыт систематического каталога инструментального музея с.-петербургской консерватории» (1893),
 «Гектор Берлиоз о России» (1881).

 Перевел с немецкого «Учение о слуховых ощущениях» Гельмгольца.

Примечания

Источники 
 

Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона